WNT puede referirse a:
Contracción del sistema operativo Windows NT; o
Proteínas Wnt, un grupo de proteínas de señalización.